Гаопин (Наньчун) (高坪) — район городского подчинения городского округа Наньчун провинции Сычуань (КНР)
 Гаопин (Цзиньчэн) (高平) — городской уезд городского округа Цзиньчэн провинции Шаньси (КНР)